Die TED Open 2008 waren ein Tennisturnier, das vom 11. bis 17. August 2008 in Istanbul stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2008 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 224 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 223 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 223 kB)

ATP Challenger Series 2008
Tennisturnier in Istanbul